Бугаёв — русская фамилия.

Известные носители:
 Бугаёв, Александр Степанович (род. 1947) — советский и российский физик, ведущий специалист в области физики полупроводников, акусто- и спин-волновой электроники, информационных технологий, академик РАН, доктор физико-математических наук.
 Бугаёв, Дмитрий Яковлевич (1929—2017) — советский и белорусский литературовед, критик, кандидат филологических наук (1960), профессор (1987).
 Бугаёв, Евгений Иосифович (1912—1997) — советский и белорусский партийный и государственный деятель, журналист.
 Бугаёв, Игорь Витальевич (род. 1984) — молдавский футболист, нападающий запорожского Металлурга и сборной Молдавии по футболу.
 Бугаёв, Роман Игоревич (род. 1989) — российский футболист, защитник.

См. также 
 Бугаев